2 Rives, 3 Ponts, mille choses à découvrir (en allemand : 2 Ufer, 3 Brücken, tausend Dinge zu entdecken) est un réseau informel d'acteurs de la coopération transfrontalière et de l'aménagement routier auquel 20 collectivités participent. Ces dernières se sont rapprochées du Conseil Général du Haut-Rhin pour promouvoir ce réseau cyclable, initialement autour d'un projet Interreg (2005-2008), donc avec des Fonds Européen de DEveloppement Régional.

Histoire 
 En 1995, après une proposition de création d'une association de ce type par Neuenburg am Rhein, des partenaires se rassemblent. Ce n'est qu'en 2004 que la coopération sous le nom « 2 Rives, 3 ponts » commence. En 2005, soit 10 ans après, le département du Haut-Rhin devient porteur du projet. Une demande de fonds européens en faveur de l'action transfrontalière (Interreg), est faite par le conseil général. En 2006, les tracés sont en création et la carte/brochure aussi. Enfin, en 2007, c'est l'inauguration officielle du réseau après la construction du bout manquant entre Chalampé et Bantzenheim. La brochure est publiée, le site est créé et la signalétique est placée.

 Au printemps 2008, la section manquante qui était en construction entre Ottmarsheim et Chalampé était déjà terminée. Au printemps 2009, une seconde brochure, répertoriant cette fois-ci différents lieux de commerces intéressants pour les cyclistes (restaurants, commerces et d'autres), est sortie après un travail mené par le réseau, situé autour de Neuenburg.

Routes cyclables 
Le réseau compte 20 routes cyclables classées en 5 groupes : parcours culturels, parcours paysagers, parcours gastronomiques, parcours de détente et parcours sportifs.

Parcours culturels

1 : Les écluses Rhin Nord 
Le parcours des écluses du Rhin - Nord (parcours numéro 1 ; en allemand : Schleusen des Rheins - Nord) est une boucle de 37 kilomètres partant et arrivant à Neuenburg am Rhein. Il franchit le Rhin sur 2 ponts, longe le fleuve en Allemagne et passe par des petits villages en France. Son but est de faire découvrir au cycliste les écluses du Rhin, et le fleuve en lui-même entre le pont de Chalampé/Neuenburg am Rhein et l'écluse de Fessenheim.

2 : Les écluses Rhin Sud 
Le parcours des écluses du Rhin - Sud (parcours numéro 2 ; en allemand : Schleusen des Rheins - Süd) est une boucle de 55 kilomètres partant et arrivant à l'écluse de Village-Neuf/Märkt. Il franchit le Rhin sur deux écluses, longe le fleuve en Allemagne et longe la Forêt de la Hardt en France. Son but est de faire découvrir au cycliste les écluses du Rhin, et le fleuve lui-même entre le pont de Chalampé/Neuenburg am Rhein et le barrage de Village-Neuf/Märkt.

3 : Parcours pleins d'histoire(s) 
Le parcours des pleins d'histoire(s) (parcours numéro 3 ; en allemand : Auf historischen Pfaden) est une boucle de 60 kilomètres partant et arrivant au port de plaisance de Kembs. Il est situé à proximité du Rhin, voire au bord. Mais, ce parcours est avant tout culturel et historique. Il passe par la remarquable abbatiale d'Ottmarsheim mais aussi par des églises françaises et allemande.

4 : Parcours des musées nord

5 : Parcours des maisons alsaciennes

6 : Parcours des musées sud

Parcours paysagers

7 : Parcours entre canaux et écluses

8 : Sur les traces du Vieux Rhin

9 : Entre canaux et forêts

10 : Parcours de la Forêt Domaniale de la Hardt

11 : Le long des voies navigables entre Neuenburg am Rhein et Bâle

12 : Parcours entre vignes, champs et prés

13 : Parcours « belle vue »

14 : Parcours des fontaines

Parcours gastronomiques

15 : Parcours de la « Carpe frite »

16 : Parcours asperges

Parcours de détente

17 : Parcours « détente en famille »

18 : Parcours « détente en famille » « Poney »

Parcours sportifs

19 : Sur les traces du Tour de France 
Le parcours Sur les traces du Tour de France (parcours numéro 19 ; en allemand : Auf den Spuren der Tour de France) est un circuit de 55 kilomètres partant et arrivant au Pont du Bouc situé entre Rixheim et Ottmarsheim. Une grande partie du parcours revient sur l'étape 18 du Tour de France 2000. Ce , Lance Armstrong gagne le contre la montre à travers la vallée du Rhin entre Fribourg-en-Brisgau et Mulhouse.

20 : Parcours de rollers 
Le parcours de rollers (parcours numéro 20 ; en allemand : Skater-Tour) est le dernier. Il s'agit d'un aller-retour de 19 kilomètres partant et arrivant à l'Écluse de Kembs-Niffer. Il longe juste le Canal du Rhône au Rhin entre l'écluse construite par Le Corbusier et le Pont du Bouc.

Signalisation

Notes et références

Sources 
 Site officiel

Voir aussi

Articles connexes 
 Le Sundgau, Sud Alsace, Paradis du Vélo
 La Suisse à vélo
 EuroVelo 6

Liens externes 
  Site officiel

Association ou organisme transfrontalier
Aménagement cyclable en France
Aménagement cyclable en Allemagne
Aménagement cyclable en Suisse
Tourisme dans le Haut-Rhin
Véloroute